Людвиг Иванович Пинабель ( ; ) — российский военнослужащий французского происхождения, генерал-майор (1826), барон, кавалер ордена Святого Георгия IV степени (1830).

Биография 
Участник Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии (1813—1814). За мужество, проявленное в Битве под Лейпцигом (1813), был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

С 4 октября 1820 по 6 декабря 1826 года в чине полковника был командиром Брестского пехотного полка.

В 1831 году, командуя 3-й бригадой 24-й пехотной дивизии, участвовал в Битве под Ливом. В последний день битвы, 3 апреля, был награждён орденом Святой Анны 1-й степени.

С 5 августа 1833 года командовал 2-й бригадой 16-й пехотной дивизии.
С 1 мая 1836 по 1 января 1839 года командовал 1-й бригадой 9-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 1 марта 1839 года уволен от службы «за ранами <…> с мундиром и пенсионом полного оклада».

Владел (с 3 марта 1832 года) имением Меречь-Михновский, которое в 1840 году продал чиновнику по особым поручениям при Виленском генерал-губернаторе Иосифу (Осипу) Ивановичу Корецкому. Член масонских лож — «Соединенные друзья» (1818—1821) и литовской ложи в Вильно (1821).

Чины 
 Прапорщик (28.11.1807).
 Генерал-майор (6.12.1826).

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени (19 декабря 1812).
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1813).
 Орден Святого Владимира 3-й степени.
 Орден Святого Георгия IV степени (18 декабря 1830, № 4423).
 Орден Святой Анны 1-й степени (3 апреля 1831).
 Золотое оружие «За храбрость» с алмазами (14 февраля 1832).

Семья 
 Жена — Екатерина Александровна (в девичестве Слуцкая, дочь Александра Николаевича Слуцкого (1865 — 17.01.1838); во втором браке замужем за генерал-майором А. Н. Цемировым от которого имела сына Александра Александровича Цемирова (? — 1.11.1896).

Примечания 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники сражения при Лейпциге
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов